Kalnik, planina u Hrvatskoj
 Kalnik (općina)